28-я стрелковая дивизия — воинское соединение РККА

 28-я стрелковая дивизия (формирования 1918 года) — сформирована в 1918 году, в 1936 году переформирована в 28-ю горнострелковую дивизию.
 28-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — переформирована в 1941 году из 28-й горнострелковой дивизии.
 28-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1941 году.